Липник-над-Бечвоу (, другое название города — Липник) — город в Чехии, в районе Пшеров Оломоуцкого края. Расположен на реке Бечва в долине Моравских Ворот.

История 

Первое письменное упоминание о селении Липник относится к 1238 году.

Город находится на древнем торговом, так называемом Янтарном пути, по которому в античности из Прибалтики в Средиземноморье доставлялся янтарь и соединяющем север и юг Моравии.

Центр города объявлен охранной заповедной зоной. Здесь сосредоточено множество исторических памятников, центр окружен средневековыми стенами с сохранившимися бастионами, здесь сосредоточены городские дома мещан с арками, два фонтана в стиле барокко, Марианский памятный столб, городская Ратуша, построенная стиле позднего ампира. Рядом находится замок Helfštýn.

Население

Примечания

Ссылки 
 Lipník nad Bečvou

Города Оломоуцкого края